Pestlinde steht für:

 Pestlinde (Wanfried)
 Pestlinde von Linn